Miejscowości na Ukrainie
 Stańkowce – wieś w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim
 Stańkowce – wieś na terenie obwodu lwowskiego, w rejonie mikołajowskim

 Miejscowości na Białorusi
 Stańkowce – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Roś